Burgstall Steinhaus steht für:

 Burgstall Steinhaus (Markt Berolzheim)
 Burgstall Steinhaus (Mitterfels)